Алексей Барсуков:
 Барсуков, Алексей Алексеевич (1908—?) — советский инженер, конструктор станков.
 Барсуков, Алексей Николаевич (1958—2018) — хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Барсуков, Алексей Сергеевич — начальник «Главтюменьнефтегазстроя».